Großer Preis von Deutschland steht für:
 eine Veranstaltung im Automobilsport, siehe Großer Preis von Deutschland
 eine Veranstaltung im Motorradsport, siehe Großer Preis von Deutschland (Motorrad)
 eine Veranstaltung im Radsport, siehe Großer Preis von Deutschland im Sprint
 eine Veranstaltung im Reitsport, siehe Großer Preis von Deutschland (Reiten)
 eine Veranstaltung im Ringen, siehe Großer Preis von Deutschland (Ringen)
 die Deutschland-Radrundfahrt von 1922, siehe Großer Preis von Deutschland 1922